Dénat, Denat ou DENAT :

généralement le nom du programme de dénaturation sur un Thermocycleur,
denat, un prénom albanais

Voir aussi
Dénat, commune française